Illinois Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Illinois Township (Arkansas)
 Illinois Township (Kansas)
 Illinois Township (North Dakota)